Fisher může být:

příjmení
 viz Fisher (příjmení)

křestní jméno
 Fisher Stevens (* 1963) – americký herec, režisér a filmový producent

fiktivní postavy
 Claire Fisher – fiktivní postava z televizního seriálu Odpočívej v pokoji 

jiný význam
 Fisher County – okres ve státě Texas v USA
 Fisherův princip – evoluční model
 Fisher (elektronika) – značka spotřební elektroniky
 Fisher-Price – výrobce hraček pro malé děti
 Fisher Ridge – jeskynní systém v USA
 Fisher-Tropschova syntéza – katalyzovaná chemická reakce
 Příběh Antwona Fishera – americký dramatický film z roku 2002

Podobná příjmení 
 Fischer
 Fišer